Kevin Doyle (ur. 1983) – australijski rugbysta aktywny w latach 50. XX wieku
 Kevin Doyle (ur. 1961) – brytyjski aktor
 Kevin Doyle (ur. 1983) – irlandzki piłkarz
 Kevin Doyle – irlandzki piosenkarz